Altenfurt ist der Name

 Altenfurt, Stadtteil der kreisfreien Stadt Nürnberg; Bayern
 Altenfurt, Moorenbrunn, statistischer Bezirk in Nürnberg
 Altenfurt (Schrobenhausen), Ortsteil der Stadt Schrobenhausen, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern